Lichtensteiger ist der Familienname folgender Personen:

 Kory Lichtensteiger (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sibylle Lichtensteiger (* 1969), Schweizer Kuratorin